Condado de Allegany (Maryland)
Allegany (Nova Iorque) 

Desambiguações de topônimos